La Serie A maschile FIPAV 1974-75 fu la 30ª edizione del principale torneo pallavolistico italiano organizzato dalla FIPAV.

Il titolo fu conquistato dall'Ariccia Volley Club; alla rinuncia di Bologna era conseguito il ripescaggio della Ruini Firenze.

Classifica

Risultati

Tabellone

Fonti

Filippo Grassia e Claudio Palmigiano (a cura di). Almanacco illustrato del volley 1987. Modena, Panini, 1986.

Pallavolo nel 1974
Pallavolo nel 1975
 1974-1975